Кожедуб:
 Кожедуб, Иван Никитович (1920—1991) — советский военачальник, маршал авиации.
 Кожедуб, Святослав Дмитриевич (род. 2002) — российский футболист.